Секвенсер (музика)
 
 У біології — прилад для секвенування білків
 Альтернативна назва секвенатора ДНК

Див. також 
 Секвенатор